El Torneig de Tientsin 2016, oficialment conegut com a Tianjin Open 2016, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre de 2016 al Tianjin International Tennis Center de Tientsin, Xina.

La tennista local Peng Shuai va fer doblet imposant-se en les finals individual i de dobles. Curiosament, fou el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016
WTA Tour 2016